A 23 111-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád vármegye keleti részén. Szilaspogony település számára egyedüliként biztosít közúti közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala 

A 2305-ös útból ágazik ki, annak 14+500-as kilométerszelvénye közelében, nyugat felé. Kezdettől fogva többször vált irányt, de a fő iránya körülbelül az ötödik kilométeréig ez marad. Első méterei után keresztezi a Tarnát, majd mintegy két kilométer után éri el Szilaspogonyt. Negyedik kilométerénél lép át Cered területére, számozása – az országos közutak nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint – Tótújfalupuszta nyugati végéig tart. Teljes hossza ezen adat alapján 5,077 kilométer, de ugyanezen oldal térképe tovább is jelzi ezt az útszámot, egészen a 2304-es út 14+400-as kilométerszelvénye közelében lévő kereszteződésig. Ezen az utóbbi, néhány kilométeres szakaszán északnyugati a fő iránya.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23111